Кюкса́к-д’Од () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Курсан. Округ коммуны — Нарбонна.

Код INSEE коммуны — 11116.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 4375 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 2702 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1788 были экономически активными, 914 — неактивными (показатель активности — 66,2 %, в 1999 году было 64,9 %). Из 1788 активных работали 1528 человек (807 мужчин и 721 женщина), безработных было 260 (108 мужчин и 152 женщины). Среди 914 неактивных 232 человека были учениками или студентами, 312 — пенсионерами, 370 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од